Załuski ist ein polnischer Familien- und Ortsname:

Familienname
 Andrzej Stanisław Załuski (1695–1758), polnischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof, Adliger und Bibliophiler
 Dariusz Załuski (* 1959), polnischer Extrembergsteiger
 Józef Andrzej Załuski (1702–1774), adeliger polnischer katholischer Bischof, Autor, Politiker und Bibliothekar
 Karl Załuski von Zaluskie (1834–1919), österreichisch-ungarischer Botschafter
 Krzysztof Maria Załuski (* 1963), polnischer Erzähler, Dramaturg, Publizist, Essayist, Journalist und Herausgeber
 Wojciech Załuski (* 1960), polnischer Geistlicher, Diplomat des Heiligen Stuhls, römisch-katholischer Erzbischof

Ortsname
 Załuski (Powiat Płoński), Ort und Gemeinde im Powiat Płoński der Woiwodschaft Masowien
 Załuski (Nidzica), Dorf in Polen, das heute zur Gemeinde Nidzica gehört; bis 1938 Salusken, 1938 bis 1945 Kniprode, Kreis Neidenburg, Ostpreußen